Een Sint-Hubertuskerk is een kerk genoemd naar Sint-Hubertus. Veel van zo'n kerken staan in Sint-Hubertusparochies.

Enkele Sint-Hubertuskerken zijn:

België 
 Sint-Hubertuskerk (Aarlen)
 Sint-Hubertuskerk (Amel)
 Sint-Hubertuskerk (Asse)
 Sint-Hubertuskerk (Aubel)
 Sint-Hubertuskerk (Bellemaison)
 Sint-Hubertuskerk (Berchem)
 Sint-Hubertuskerk (Bertogne)
 Sint-Hubertuskerk (Bertrix)
 Sint-Hubertuskerk (Bièvre)
 Sint-Hubertuskerk (Bosvoorde)
 Sint-Hubertuskerk (Brugge)
 Sint-Hubertuskerk (Ciney)
 Sint-Hubertuskerk (Coutisse)
 Sint-Hubertuskerk (Couvin)
 Sint-Hubertuskerk (Eghezée)
 Sint-Hubertuskerk (Elewijt)
 Sint-Hubertuskerk (Erpekom)
 Sint-Hubertuskerk (Esneux)
 Sint-Hubertuskerk (Geer)
 Sint-Hubertuskerk (Gemmenich)
 Sint-Hubertuskerk (Glabais)
 Sint-Hubertuskerk (Haccourt)
 Sint-Hubertuskerk (Han-sur-Lesse)
 Sint-Hubertuskerk (Henis)
 Sint-Hubertuskerk (Heusy)
 Sint-Hubertuskerk (Houffalize)
 Sint-Hubertuskerk (Hulsen)
 Sint-Hubertuskerk (Jolimont)
 Sint-Hubertuskerk (Kanne)
 Sint-Hubertuskerk (La Roche-en-Ardenne)
 Sint-Hubertuskerk (Lavoir)
 Sint-Hubertuskerk (Léglise)
 Sint-Hubertuskerk (Libin)
 Sint-Hubertuskerk (Lontzen)
 Sint-Hubertuskerk (Loverval)
 Sint-Hubertuskerk (Luik)
 Sint-Hubertuskerk (Meix-devant-Virton)
 Sint-Hubertuskerk (Membruggen)
 Sint-Hubertuskerk (Messancy)
 Sint-Hubertuskerk (Milmort)
 Sint-Hubertuskerk (Neerglabbeek)
 Sint-Hubertuskerk (Onhaye)
 Sint-Hubertuskerk (Paliseul)
 Sint-Hubertuskerk (Profondeville)
 Sint-Hubertuskerk (Ramsel)
 Sint-Hubertuskerk (Rochefort)
 Sint-Hubertuskerk (Runkst)
 Sint-Hubertuskerk (Sart-Tilman)
 Sint-Hubertuskerk (Schaffen)
 Basiliek van Sint-Hubertus in Saint-Hubert
 Sint-Hubertuskerk (Sint-Huibrechts-Hern)
 Sint-Hubertuskerk (Stoumont)
 Sint-Hubertuskerk (Surister)
 Sint-Hubertuskerk (Ten Aard)
 Sint-Hubertuskerk (Terwagne)
 Sint-Hubertuskerk (Tilleur)
 Sint-Hubertuskerk (Tintigny)
 Sint-Hubertuskerk (Tontelange)
 Sint-Hubertuskerk (Vaux-sur-Sûre)
 Sint-Hubertuskerk (Wakkerzeel)
 Sint-Hubertuskerk (Wegnez)
 Sint-Hubertuskerk (Xhoffraix)
 Sint-Hubertuskerk (Yvoir)
 Sint-Hubertus en Vincentiuskerk (Zolder)

Luxemburg 
 Sint-Hubertuskerk (Bettel)

Nederland 
 Sint-Hubertuskerk (Alem)
 Sint-Hubertuskerk (Blerick)
 Sint-Hubertuskerk (Genhout)
 Sint-Hubertuskerk (Hegelsom)
 Sint-Hubertuskerk (Maastricht)

Hubertuskerk